Berkeley County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Berkeley County (South Carolina)
 Berkeley County (West Virginia)